Brandon Joseph Nazione, nascido nos Estados Unidos da América a 31 de março de 1994, é um jogador profissional de basquetebol que joga atualmente pelo Sporting Clube de Portugal.

Referências

Basquetebolistas do Sporting Clube de Portugal